Bricolo est une commune de Côte d'Ivoire (région du Bas-Sassandra).
 Charles R. Bowers, dit « Bricolo », est un réalisateur et acteur de cinéma américain (1889-1946).